Les Typhloplanoida ou Typhloplanida sont un ordre de vers plats. Ce groupe est parfois considéré comme un synonyme de Dalytyphloplanida.

Liste des familles 
Byrsophlebidae Graff, 1905
Carcharodopharyngidae Bresslau, 1933
Ciliopharyngiellidae Ax, 1952
Kytorhynchidae Rieger, 1974
Promesostomidae Luther, 1948
Solenopharyngidae Graff, 1882
Trigonostomidae Graff, 1905
Typhloplanidae Graff, 1905
Famille indéterminée
Ventrociliella Kolasa, 1977
†Micropalaeosoma Poinar, 2004
†Palaeosoma Poinar, 2003 nec Jackson, Brade-Birks & Brade-Birks 1919

Vision phylogénétique

Références 
Bresslau, 1933 : Turbellaria. in Kuekenthal & Krumbach : Handbuch der Zoologie 1928-1933 Vol. II Part I. pp. 25-319.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 

Typhloplanoida